

Geografia
Lohman – comune degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Missouri

Persone
Alison Lohman – attrice statunitense
Ann Throw Lohman – nome di battesimo di Madame Restell, criminale e ostetrica statunitense naturalizzata britannica